Ви́ктор Балашо́в: Балашов, Виктор Андреевич (1937—1997) — советский и российский учёный.
 Балашов, Виктор Иванович (1924—2021) — советский и российский радио- и теледиктор, телеведущий, народный артист России.
 Балашов, Виктор Михайлович (род. 1947) — советский украинский легкоатлет.
 Балашов, Виктор Павлович (1919—2007) — советский военный и учёный.